Emmett steht für:

 Emmett (Vorname), männlicher Vorname

Emmett ist der Familienname folgender Personen:
 Andre Emmett (1982–2019), US-amerikanischer Basketballspieler
 Belinda Emmett (1974–2006), australische Schauspielerin und Moderatorin
 Daniel Decatur Emmett (1815–1904), US-amerikanischer Liedermacher und Entertainer
 Edward Martin Emmett (* 1949), US-amerikanischer Politiker
 Michelle Butler-Emmett (* 1983), südafrikanische Badmintonspielerin
 Paul Hugh Emmett (1900–1985), US-amerikanischer Physikochemiker
 Randall Emmett (* 1971), US-amerikanischer Filmproduzent
 Sean Emmett (* 1970), britischer Motorradrennfahrer

Emmett ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Emmett (Idaho), im Gem County
 Emmett (Kansas), im Pottawatomie County
 Emmett (Louisiana), im Red River Parish
 Emmett (Michigan), im St. Clair County
 Emmett (Missouri), im Dade County – nicht mehr existent
 Emmett (Ohio), im Paulding County
 Emmett (Tennessee), im Sullivan County
 Emmett (Texas), im Navarro County
 Emmett (West Virginia), im Logan County

Siehe auch:
 Emet (Türkei)
 Emmet
 Emmett Township